Marthe Kristoffersen (ur. 11 sierpnia 1989 w Tromsø) – norweska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Reprezentuje klub CL Varden. Pierwszy raz w zawodach międzynarodowych wystąpiła Pucharze FIS, 4 marca 2006 roku w Røros, zajmując 15. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. Rok później wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie zdobyła srebrny medal w biegu na 5 km techniką dowolną, ustępując tylko Szwedce Charlotte Kalli. W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2007 roku w Beitostølen, gdzie zajęła 19. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W sezonie 2007/2008 wystartowała jeszcze pięciokrotnie, za każdym razem zdobywając punkty. W efekcie zajęła 47. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta w 2008 roku wywalczyła złoty medal w sztafecie. Sukces ten Norweżki powtórzyły rok później, podczas mistrzostw juniorów w Praz de Lys – Sommand.

Pierwszy raz na podium zawodów Pucharu Świata stanęła 8 marca 2009 roku w fińskim Lahti, gdzie zajęła trzecie miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Wyprzedziły ją tylko Justyna Kowalczyk oraz Charlotte Kalla. W lutym 2009 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajęła między innymi czwarte miejsce w sztafecie oraz ósme w sprincie techniką dowolnym. W sezonie 2008/2009 była także dziewiąta w Finale Pucharu Świata w Falun. Pozwoliło jej to zająć 23. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2009/2010 zajęła między innymi dziesiąte miejsce w czwartej edycji Tour de Ski. Wystąpiła także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w swoim najlepszym występie, w biegu na 30 km techniką klasyczną, zajęła 20. miejsce. Sezon ten zakończyła na dwunastej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Sezon 2010/2011 zaczęła od zajęcia piątego miejsca w Gällivare. Po odpuszczeniu części zawodów wystartowała w Tour de Ski 2010/2011, w klasyfikacji którego zajęła tym razem siódme miejsce. Na dwóch etapach TDS zajmowała trzecie miejsce: 3 stycznia w Oberstdorfie i 9 stycznia w Val di Fiemme. Następnie była dziesiąta 23 marca 2011 roku w biegu łączonym na 10 km, a w Finale PŚ w Falun zajęła czternaste miejsce. Na mistrzostwach świata w Oslo wystąpiła tylko w biegu łączonym na 15 km zajmując piętnaste miejsce. W klasyfikacji tego sezonu uplasowała się ostatecznie na trzynastej pozycji.

Jej siostra Emilie również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Tromsø